Kral en turc et král en tchèque, signifient Roi.

Patronymes 
 German Kral (1968-), réalisateur argentin ;
 Irene Kral (1932-1978) chanteuse de jazz américaine ;
 Ivan Král (1948-2020), musicien et compositeur tchécoslovaque, membre du groupe Patti Smith Group ;
 Josef Král (1990-), pilote automobile tchécoslovaque ;
 Petr Král (1941-2020), écrivain tchèque ;
 Richard Král (1970-), joueur de hockey sur glace tchécoslovaque ;
 Robert J. Kral (1967-), compositeur australien ;
 Tomáš Král, président de la Fédération de République tchèque de hockey sur glace ;

Toponymes
 Kráľ, village de Slovaquie

Autres 
 Kral TV , chaîne de télévision turque, appartenant à l'entreprise Doğuş Holding ;
Burak Yilmaz, joueur de football Turc, est surnommé le "Kral";

Références

Voir aussi 

Homonymie de patronyme